Чемпионат Таджикистана по футболу 2010 () — 19-й сезон чемпионата Таджикистана по футболу с момента его основания.

Участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Сезон 2010 на сайте rsssf.com 
 Сезон 2010 на сайте soccerway.com 

2010
Таджикистан
Спорт в Таджикистане в 2010 году